Jana Novotná e Helena Suková hanno battuto in finale Kathy Jordan e Liz Smylie 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Helena Suková (Campionesse)
 Gigi Fernández /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Assente
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (terzo turno)
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (finale)
 Mercedes Paz /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)

 Katrina Adams /  Lori McNeil (terzo turno)
 Patty Fendick /  Zina Garrison (semifinali)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Jill Hetherington /  Robin White (quarti di finale)
 Anne Smith /  Wendy Turnbull (terzo turno)
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (secondo turno)
 Mary Lou Daniels /  Wendy Prausa (terzo turno)
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1990